Ceres kan hentyde til flere artikler:
 Ceres (gudinde) – en romersk gudinde for agerbrug.
 Ceres (bryggeri) – et dansk bryggeri. 
 Ceres (dværgplanet) – en dværgplanet.